Appledore puede hacer referencia a varios lugares en Inglaterra:

 Appledore, un pueblo en el condado de Devon.
 Appledore, un pueblo en el condado de Devon.
 Appledore, una estación de ferrocarril en la localidad anterior.
 Appledore, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent.
 Appledore, una estación de ferrocarril próxima a la localidad anterior.